Армя́нская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика () — одна из советских республик в составе СССР с 5 декабря 1936 года по 23 августа 1990 года, после чего на её территории была образована Республика Армения.

Официальное название 
В 1922—1936 годах официальное название республики звучало по-русски как «Социалистическая Советская Республика Армения», «Социалистическая Советская Республика Армении», c 1936 года согласно Конституции СССР «Армянская Советская Социалистическая Республика», а по-армянски «Ҳайастани Социалистакан Хорҳәрдайин Ҳанрапетуҭюн» (арм. Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն). Затем название было изменено на «Армянская ССР», соответственно в армянском названии форма «Ҳайастани» («Армении») была заменена на прилагательное « Ҳайкакан» («армянская»), кроме того, слова «советский» и «социалистический» поменяли местами (арм. Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն).
Официальное название Армянской ССР на русском языке далее не менялось, однако армянское название изменилось ещё дважды, вместе с официально изменяемым переводом на армянский язык терминов «советский» и «республика».
В 1940 году в качестве перевода обоих терминов вместо исконно армянских слов были взяты прямые заимствования, и название было изменено на «Ҳайкакан Советакан Социалистакан Республика» (арм. Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկա).
В 1966 году был восстановлен прежний термин для «республики» (для «советский» остался русизм), и в окончательной редакции название республики выглядело как «Ҳайкакан Советакан Социалистакан Ҳанрапетуҭюн» (арм. Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն).

История 

Армянская ССР была образована 29 ноября 1920 года.

В её состав были включены следующие территории бывшей Российской империи:
 5 уездов Эриванской губернии — Александропольский, Нор-Баязетский, Эчмиадзинский, Эриванский, восточная часть Шаруро-Даралагезского, а также
 западная часть Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии,
 Дилижанское ущелье , Красносельский район и Гедикчайский бассейн Казахского уезда Елизаветпольской губернии,
 район Агбаба (позже район Амасия) Карсской области,
 Лорийский участок Борчалинского уезда Тифлисской губернии.

С 12 марта 1922 года являлась частью Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР). С 30 декабря 1922 года в составе ЗСФСР входит в СССР. С 5 декабря 1936 года входила непосредственно в состав СССР как союзная республика.

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости Армении, ознаменовавшую начало процесса утверждения независимой государственности. Было объявлено, что на всей территории Республики Армения действуют только Конституция и законы Республики Армения. Также было объявлено о создании Вооруженных Сил Армении.

17 марта 1991 года Армения воспрепятствовала проведению референдума о сохранении СССР на территории республики.

21 сентября 1991 года был проведён референдум о выходе из состава СССР: «Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?». Большинство граждан, имевших избирательное право, ответили на этот вопрос утвердительно.

23 сентября 1991 года Верховный Совет Армении по результатам референдума подтвердил независимость республики.

Формально Армянская ССР оставалась в составе СССР до его распада 26 декабря 1991 года, поскольку не были до конца соблюдены процедуры, предусмотренные Законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года.

Административное деление 

Административное деление Армянской ССР неоднократно изменялось.
В 1970 году в республике было 34 района, 23 города и 28 посёлков городского типа.

В 1987 году в республике насчитывалось 37 районов и 22 города республиканского подчинения:

 Абовянский район
 Азизбековский район
 Амасийский район
 Анийский район
 Апаранский район
 Арагацский район
 Араратский район
 Арташатский район
 Артикский район
 Ахурянский район
 Аштаракский район
 Баграмянский район
 Варденисский район
 Горисский район
 Гугаркский район
 Гукасянский район
 Ехегнадзорский район
 Иджеванский район
 Калининский район
 Имени Камо, район
 Кафанский район
 Красносельский район
 Мартунинский район
 Масисский район
 Мегринский район
 Наирийский район
 Ноемберянский район
 Октемберянский район
 Разданский район
 Севанский район
 Сисианский район
 Спитакский район
 Степанаванский район
 Талинский район
 Туманянский район
 Шамшадинский район
 Эчмиадзинский район
 город Абовян
 город Алаверди
 город Арарат
 город Арташат
 город Артик
 город Аштарак
 город Горис
 город Джермук
 город Дилижан
 город Ереван
 город Иджеван
 город Камо
 город Кафан
 город Кировакан
 город Ленинакан
 город Октемберян
 город Раздан
 город Севан
 город Спитак
 город Степанаван
 город Чаренцаван
 город Эчмиадзин

Экономика

Культура 
В Армянской ССР издавались республиканские газеты «Советакан Айастан» (на армянском языке), «Коммунист» (на русском языке), «Совет Эрменистаны» (на азербайджанском языке) и «Риа Таза» (на курдском языке).

Руководители республики

Награды 
Армянская ССР была награждена тремя орденами Ленина (1958, 1968, 1978), орденом Октябрьской Революции (1970) и орденом Дружбы народов (1972).

Государственные награды Армянской ССР

Армянская ССР в филателии

См. также 
 Первая Республика Армения
 Социалистическая Советская Республика Армения
 Общественно-политическая жизнь Армении в 1920—1930-х гг.

Примечания

Литература и ссылки 
 Ананов И. Н. Судьба Армении / И. Н. Ананов. — Москва : Задруга, 1918. −32 с. ; 23 см. — (Свобода и братство народов).
 Эльчибекян А. М.  Установление Советской власти в Армении / А. М. Эльчибекян ; Академия наук Армянской ССР, Институт истории. — Ереван : Издательство Академии наук Армянской ССР, 1954. −135 с. ; 20 см.
 Ананьев Б., Барсегов А. Современная Армения : очерки под редакцией доцента В. П. Пожидаева. — Владикавказ : издание Владикавказского армянского студенческого землячества, 1926. −92 с. ; 16 см.
 Производство промышленной продукции в Армянской ССР по годам Производство промышленной продукции по годам
 Административное деление Армянской ССР по состоянию на 1938 год
 
 Совнарком СССР и союзных республик: Персональный состав, 1923-1991 (Армянская ССР)
 

 
Появились в 1930-е годы в Армении
Появились в 1936 году в СССР